Velika nagrada Mehike 1963 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1963. Odvijala se je 27. oktobra 1963.

To je bila edina prvenstvena dirka Formule 1, na kateri je sodeloval dirkalnik s številko 13.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 65
| 2:09:52,1
| 1
| 9
|-
! 2
| 5
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 65
| + 1:41,1
| 10
| 6
|-
! 3
| 2
|  Richie Ginther
| BRM
| 65
| + 1:54,7
| 5
| 4
|-
! 4
| 1
|  Graham Hill
| BRM
| 64
| +1 krog
| 3
| 3
|-
! 5
| 11
|  Jo Bonnier
| Cooper-Climax
| 62
| +3 krogi
| 8
| 2
|-
! 6
| 6
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 62
| +3 krogi
| 4
| 1
|-
! 7
| 22
|  Hap Sharp
| Lotus-BRM
| 61
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! 8
| 16
|  Jim Hall
| Lotus-BRM
| 61
| +4 krogi
| 15
|  
|-
! 9
| 14
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
| 59
| +6 krogov
| 9
|  
|-
! 10
| 12
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 58
| +7 krogov
| 18
|  
|-
! 11
| 13
|  Moises Solana
| BRM
| 57
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 25
|  Phil Hill
| ATS
| 46
| Vzmetenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 24
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 36
| Vžig
| 7
|  
|-
! Ods
| 3
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 30
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 10
|  Pedro Rodriguez
| Lotus-Climax
| 26
| Vzmetenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 17
|  Masten Gregory
| Lola-Climax
| 23
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! DSQ
| 23
|  John Surtees
| Ferrari
| 19
| Diskvalifikacija
| 2
|  
|-
! Ods
| 9
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 19
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 26
|  Giancarlo Baghetti
| ATS
| 12
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 18
|  Chris Amon
| Lotus-BRM
| 9
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 4
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 7
| Motor
| 13
|  
|-
! DNS
| 20
|  Frank Dochnal
| Cooper-Climax
|  
| Trčenje
|  
|  
|-
! WD
| 7
|  Walt Hansgen
| Lotus
|
| 
|
|
|-
! WD
| 15
|  Innes Ireland
| Lotus-BRM
|
| Poškodovan
|
|
|-
! WD
| 19
|  Thomas Monarch
| Lotus-Climax
|
| 
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1963
1963